Иван Цыбин:
 Цыбин, Иван Максимович (1922—1996) — Герой Советского Союза.
 Цыбин, Иван Сергеевич (род. 1969) — российский режиссёр-постановщик, документалист, телеведущий.